La Primera División 1958 è stata la ventottesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la ventottesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1958 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1958
Campionato argentino di calcio